

Pessoas
Juan Pablo Carrizo - um goleiro argentino nascido em 1984;
Amadeo Carrizo - um goleiro argentino nascido em 1926.

Localidades
Carrizo Springs
Carrizo Hill
Carrizo de la Ribera

Desambiguação